

Astronomie 

 Orfeu Bertolami (1959), physicien théoricien brésilien.

Cinéma 

 Orfeu, titre alternatif d'Orphée, film réalisé par Jean Cocteau en 1950 ;
 Orfeu, film brésilien de Carlos Diegues en 1999 ;
 Orfeu, court métrage de Luís Alves et Armanda Claro en 2004.

Autre 

 Orfeu Negro, film réalisé par Marcel Camus en 1959.

Voir aussi